Ross může být:

příjmení osob
 viz Ross (příjmení)

místopisný název
 Fort Ross – pevnost a koloniální osada, vybudovaná za dob ruského kolonialismu roku 1812 v Severní Americe v Kalifornii 
 Mont Ross – stratovulkán v souostroví Kergueleny
 Ostrov Jamese Rosse – velký ostrov u pobřeží Antarktidy
 Rossův ostrov v Rossově moři v Antarktidě

astronomický objekt
 Ross 154 – červený trpaslík v souhvězdí Střelce
 Ross 248 – červený trpaslík v souhvězdí Andromedy
 Ross 614 – dvojhvězda v souhvězdí Jednorožce
 Ross (kráter na Marsu)
 Ross (kráter na Měsíci) – kráter v oblasti Mare Tranquillitatis na přivrácené straně Měsíce

jiný význam
 Art Ross Trophy – kanadsko-americká hokejová cena pro hráče NHL
 Ross Geller, Ross Eustace Geller – postava amerického televizního seriálu Přátelé
 USS Ross (DDG-71) – americký torpédoborec

ROSS
 Roudnické strojírny a slévárny – obchodní společnost a značka vyráběné zemědělské a silniční techniky